Высоковское сельское поселение — муниципальное образование в составе Борисоглебского района Ярославской области. Административный центр — село Высоково.

История 
Высоковское сельское поселение образовано 1 января 2005 года в соответствии с законом Ярославской области № 65-з от 21 декабря 2004 года «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области». Границы Высоковского сельского поселения установлены в административных границах Высоковского и Давыдовского сельских округов.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения (образованного в границах 2 сельских округов: Высоковского и Давыдовского) входят 68 населённых пунктов. 

Законом Ярославской области от 26 декабря 2019 года была упразднена деревня Марьинское Высоковского сельского округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Муниципальные образования Борисоглебского района
Сельские поселения Ярославской области